Дискография японской поп певицы Аюми Хамасаки.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Ремиксы 
 17 марта 1999 - ayu-mi-x
 16 февраля 2000 - SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix
 8 марта 2000 - ayu-mi-x II version JPN
 8 марта 2000 - ayu-mi-x II version US+EU
 8 марта 2000 - ayu-mi-x II version Acoustic Orchestra
 29 марта 2000 - ayu-mi-x II version Non-Stop Mega Mix
 28 февраля 2001 - ayu-mi-x III Non-Stop Mega Mix Version
 28 февраля 2001 - ayu-mi-x III Acoustic Orchestra Version
 27 сентября 2001 - SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2
 27 сентября 2001 - Cyber TRANCE presents ayu trance
 20 марта 2002 - ayu-mi-x 4 + selection Non-Stop Mega Mix Version
 20 марта 2002 - ayu-mi-x 4 + selection Acoustic Orchestra Version
 26 сентября 2002 - Cyber TRANCE presents ayu trance 2
 25 сентября 2003 - ayumi hamasaki RMX WORKS from ayu-mi-x 5 non stop mega mix
 25 сентября 2003 - ayumi hamasaki RMX WORKS from Cyber TRANCE presents ayu TRANCE 3
 25 сентября 2003 - ayumi hamasaki RMX WORKS from SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 3
 24 марта 2005 - MY STORY Classical
 26 марта 2008 - ayu-mi-x 6 -GOLD-
 26 марта 2008 - ayu-mi-x 6 -SILVER-
 20 апреля 2011 - ayu-mi-x 7 -LIMITED COMPLETE BOX SET-
 20 апреля 2011 - ayu-mi-x 7 presents ayu-ro mix 4
 20 апреля 2011 - ayu-mi-x 7 presents ayu trance 4-
 20 апреля 2011 - ayu-mi-x 7 -version Acoustic Orchestra-
 20 апреля 2011 - ayu-mi-x 7 -version HOUSE-
 8 января 2013 - A CLASSICAL
 28 января 2015 - LOVE CLASSICS
 23 декабря 2015 - Winter diary ~A7 Classical~

Синглы 

Хамасаки, Аюми
Хамасаки, Аюми